Denumirea de Momino se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Momino, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Momino, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște.